Gerard I van Heemskerk
 Gerard II van Heemskerk (1260-1333)
 Gerard III van Heemskerk (1300-1358)
 Gerard IV van Heemskerk (1360-1431)
 Gerard V van Heemskerk (1365-1429)